А́йзенменгер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Айзенменгер, Август (1830—1907) — австрийский художник.
 Айзенменгер, Артур (1914—2002) — дизайнер, главный художник Европейского сообщества.
 Айзенменгер, Виктор (1864—1932) — австрийский кардиолог.
 Айзенменгер, Вольфганг (род. 1944) — немецкий судебный медик.
 Айзенменгер, Иоганн Андреас (1654—1704) — австрийский идеолог антисемитизма.

Примечания